T19 (metrolijn), een metrolijn in Stockholm
 T-19, een Sovjet-tank
 GER Class T19, een klasse van stoomlocomotieven met tenders